Vinci (plaats), een plaats in Italië
VINCI, een Frans bouwbedrijf
Vinci (film), een film uit 2004

Personen met de achternaam Vinci
Leonardo da Vinci, een Italiaanse architect, kunstschilder, uitvinder en wetenschapper
Leonardo Vinci, een Italiaanse componist
Roberta Vinci, een Italiaanse tennisspeelster